Plaats in Indonesië
 Ledok (Argomulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Salatiga in de provincie Midden-Java
 Ledok (Sambong), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Ledok (Todanan), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java